Wormvormig aanhangsel (van de blindedarm)
 Aanhangsel (bloem), een term uit de plantkunde
 Bijlage bij een tekst of in een boek
 Appendix (Asterix), een personage in de stripreeks Asterix